Marija Crnobori (Banjole, 1. oktobar 1918 — Beograd, 21. oktobar 2014) bila je srpska i jugoslovenska glumica. Stručnu učiteljsku školu završila je 1942, a zatim i Glumačku akademiju u Zagrebu u klasi Branka Gavele.

Od 1941. do 1946. igrala je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, a zatim u Rijeci 1946—47. Godine 1947. u Beogradu je osnovano Jugoslovensko dramsko pozorište, pa je na poziv prvog upravnika, Bojana Stupice, i Elija Fincija prešla u to pozorište.

Objavila je knjigu sećanja „Svijet glume“ (1991) i „Životić“ (2011), zbirku eseja o pozorištu pisanih u periodu od 1952. do 2004, koje je odabrala i uredila prof. dr Jelena Lužina.

Suprug joj je bio Marko Fotez sa kojim je imala sina Aleksandra.

Filmografija

Glumica  |  Self  |  

Dugometražni film  |  TV film  |  TV serija  |  TV kratki film  |  Kratki film
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1940
!1950
!1960
!1970
!1980
!1990
!Ukupno
|-
! style="text-align:left;" | Dugometražni film
|2
|5
|2
|0
|1
|0
|10
|-
! style="text-align:left;" | TV film
|0
|0
|4
|3
|0
|1
|8
|-
! style="text-align:left;" | TV serija
|0
|0
|10
|2
|0
|0
|12
|-
! style="text-align:left;" | TV kratki film
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Kratki film
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|-
! style="text-align:left;" | Ukupno
|4
|5
|16
|6
|1
|2
|34
|}

{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+Dugometražni film
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Naziv
!  style="width: 16em;" |Uloga
|-
! 1948
| Sofka
| Todora
|-
! 1949
| Priča o fabrici
| Marija  tekstilna radnica
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1950-te  ▲
|-
! 1951
| Poslednji dan
| Ema  doktorka
|-
! 1953
| Nevjera
| Jela Ledinić
|-
! 1957
| Krvava košulja
| /
|-
! 1957
| Tuđa zemlja
| /
|-
! 1958
| -{La tempesta}-
| 
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1966
| -{Winnetou and the Crossbreed}-
| 
|-
! 1966
| -{Winnetou und sein Freund Old Firehand}-
| 
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1980-te  ▲
|-
! 1984
| Lazar
| /
|}

{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+TV film
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Naziv
!  style="width: 16em;" |Uloga
|-
! 1961
| Siromašni mali ljudi
| /
|-
! 1961
| Хеда Габлер (југословенски филм из 1961)||Heda Gabler]]
| /
|-
! 1968
| Na rubu pameti
| Jedviga Jasenska
|-
! 1969
| Plava Jevrejka
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1970-te  ▲
|-
! 1972
| Lica
| /
|-
! 1975
| Lepeza ledi Vindemir
| Gospođa Erlajn
|-
! 1977
| Marija Magdalena
| Antonova žena
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1990-te  ▲
|-
! 1990
| Gala korisnica: Atelje 212 kroz vekove
| /
|}

{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+Kratki film
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Naziv
!  style="width: 16em;" |Uloga
|-
! 1942
| Barok u Hrvatskoj
| Grofica Drašković
|-
! 1944
| Radium - izvor zraka
| Marija Kiri
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1990-te  ▲
|-
! 1995
| Pogled kroz prozor
| /
|}

{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+TV kratki film
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Naziv
!  style="width: 16em;" |Uloga
|-
! 1974
| Klitemnestra
| Klitemnestra
|}
         

TV dokumentarna serija  |  TV dokumentarni film

        

 
{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+TV dokumentarni film
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Naziv
!  style="width: 16em;" |Uloga
|-
! 1966
| Lola Đukić i Novak Novak
| Lično
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1970-te  ▲
|-
! 1973
| Lektira: Portreti glume
| Lično
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1990-te  ▲
|-
! 1991
| Među nama: Milivoje Živanović
|Lično (intervju)
|-
! 1997
| Među nama: Bojan Stupica
| Lično (intervju)
|}

Nagrade 
 Sretenjski orden trećeg stepena, 2013. 
 Savezna nagrada, 1949. godine za ulogu Sonje u predstavi Ujka Vanja.
 Oktobarska nagrada, 1960. godine za ulogu Ifigenije.
 Sterijina nagrada, 1968. godine za ulogu Klare Dombrovske.
 Nagrada Marko Marulić, 1971.
 Nagrada Mate Balota, 1971.
 Sedmojulska nagrada SR Srbije, 1976.

Izvori

Spoljašnje veze 

 Velika dama Beograda („Večernje novosti“, 4. novembar 2010)
 Prva dama klasike („Večernje novosti“, feljton, novembar 2011) 

Рођени 1918.
Умрли 2014.
Пуљани
Југословенски глумци
Српске глумице
Српски мемоаристи
Добитници награде Добричин прстен
Добитници Седмојулске награде
Носиоци Сретењског ордена
Сахрањени у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду
Глумци и глумице серије Вече са звездама
Срби у Хрватској